Der Begriff Bodentest findet in verschiedenen Sparten Anwendung:

 in der Raumfahrt und Luftfahrt Tests als Simulation am Boden durchgeführt werden. Dies sind Test der Instrumentensysteme, Kommunikation und andere
 als Analysen zur Zusammensetzung des Bodens im Regelfall auf Freiflächen und den Nachweis von Umweltgiften, siehe auch analytische Chemie